Список видів роду гебелома:

Список, який станом на 10.10.2019 містить 356 визнаних видів роду гебелома (Hebeloma), складений на основі даних сайту «Species Fungorum».

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Примітки

Посилання 
 

Гебелома
Гебелома